O Campeonato Promoção Feminino, é o segundo escalão feminino de Futebol organizado pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional.
2012/2013.

2ª Fase Apur. Campeão 

As duas primeiras equipas sobem de Divisão

Note: 

•	Nesta época a segunda fase disputou-se entre os quatro vencedores das séries e dois melhores segundos classificados dos 4 grupos.

Calendário

Campeonato Promoção Feminino Série A 1ª Fase

Calendário

Campeonato Promoção Feminino Série B 1ª Fase

Calendário

Campeonato Promoção Feminino Série C 1ª Fase 

Note: 

União Ferreirense: acesso à 2ª Fase (melhores 2º lugares)

Calendário

Campeonato Promoção Feminino Série D 1ª Fase 

Notes: 

•	CAC Pontinha: acesso à 2ª Fase (melhores 2º lugares) 

•	1º Dezembro Juniores A S18 não pode aceder à 2ª Fase

Calendário

Referências 

http://www.zerozero.pt/competition.php?id_comp=469

Competições de futebol feminino de Portugal